Кубок Хопмана 2009 — традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2009 году. По схеме турнира 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы. В каждой из групп по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

7 команд приглашают организаторы, а восьмая определяется в ходе мини-турнира среди азиатских сборных, проходящий по похожей схеме. В сезоне-2009 такой командой стала  Сборная Тайваня.

Турнир-2009 — это уже 21-й турнир по счёту, проводился с 3 по 9 января 2009 года на кортах Burswood Entertainment Complex в Перте, Австралия

Посев участников

Групповой раунд

Группа А

Общий зачёт

Австралия — Германия

США — Словакия

Австралия — Словакия

США — Германия

США — Австралия

Германия — Словакия 

retired — отказ от продолжения борьбыw/o — выигрыш на отказе соперников

Группа B

Общий зачёт

Франция — Тайвань

Россия — Италия

Франция — Италия

Россия — Тайвань

Россия — Франция

Италия — Тавань 

w/o — выигрыш на отказе соперников

Финал

Словакия — Россия

Ссылки 
 Сайт турнира 

Австралия
Теннис
Январь 2009 года
2009